Якоб Рудольф Кейзер (; 1 января 1803, Христиания (ныне Осло) — 9 октября 1864) — норвежский историк, филолог и языковед, преподаватель.

Профессор университета Христиании.

Основные труды Кейзера — «История Норвегии» (; 1865—1870), «История норвежской церкви при католицизме» (; 1856—1858) и особенно «Верования северных народов в эпоху язычества» (; 1847) — книга, не потерявшая своего значения до сегодняшнего дня. В составе «Посмертных сочинений» Кейзера (; 1865—1867) была опубликована написанная им история древнескандинавской литературы.

Историки Норвегии
Филологи Норвегии
Историки по алфавиту
Филологи XIX века
Похороненные на Спасском кладбище (Осло)